In der Liste von Wirtschaftsmagazinen sind bekannte Wirtschaftsmagazine aufgeführt. Aufgrund der häufigen Änderungen in der Presselandschaft kann Vollständigkeit und Aktualität jedoch nicht gewährleistet werden.

A 
 Der Aktionär
 Asia Bridge

B 

 Bloomberg Businessweek
 Börse Online
 brand eins

 Business Punk

C 

 Capital
 CASH FLOW Das Abenteuer Wirtschaft
 CIO

E 

 The Economist

 Enorm

 Euro
 Expert

F 
 Far Eastern Economic Review (eingestellt)

 Finance
 Finanztest
 Focus Money
 Forbes Magazine
 Format
 Fortune

G 
 Gewinn

H 
 Harvard Business Review
 Harvard Business Manager

I 
 Impulse

K 
 Junge Karriere (eingestellt)

M 
 Manager Magazin
 Makroskop
 Markt und Mittelstand
 Money

P 
 PT-Magazin

Q 
 Querdenker

R 
 Red Herring

T 
 T3n Magazin

 Trend

V 
 Verslo ir komercinė teisė

W 
 Wirtschaftsbrief
 Wirtschaftsblatt (Standortmagazin)
 WirtschaftsWoche
 Wirtschaft und Statistik
 Wirtschaft+Markt

Z 
 Zeitschrift für internationale und kapitalmarktorientierte Rechnungslegung (KoR)
 Zeo2

Wirtschaftsmagazine
!Liste